

Geografia 
 Lopera – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Persone 
 Alexandre Moreno Lopera – calciatore spagnolo, difensore
 Ernesto Lopera – ex calciatore colombiano, portiere
 Juan Ríos Lopera – tuffatore colombiano